SS Republic je ime za več ladij: 

 SS Republic (1853): potniška ladja, potopljena po silovitem orkanu leta 1865,
 SS Republic (1871): britanska oceanska potniška ladja zgrajena za družbo White Star Line,
 SS Republic (1903): oceanska linijska ladja družbe White Star Line, potopljena leta 1909 po trku z ladjo SS Florida,
 USS Republic (AP-33), prvotno nemška ladja SS Servian (1903), ki so jo leta 1917 v ZDA preuredili v vojaško ladjo ter razrezana in razstavljena leta 1952, 
 SS Republic (1920), tanker, torpediran in potopljen leta 1942.